Віленський — українське та польське прізвище.

 Віленський Володимир Олексійович (1939) — український вчений, доктор хімічних наук.
 Віленський Костянтин Михайлович (1949) — український композитор, класичний та джазовий піаніст-віртуоз.
 Віленський Ілля Аркадійович (1896—1973) — український композитор, музично-громадський діяч, заслужений артист УРСР.
 Віленський Станіслав Олександрович (1969) — український бізнесмен та інвестор, мільйонер, заступник голови ради корпорації Alef.
 Віленський Зіновій Мусійович (1899—1984) — радянський скульптор-портретист, народний художник РРФСР, член-кореспондент Академії мистецтв СРСР.

Українські прізвища
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем